MeV ima več pomenov:

 elektronvolt, sprememba količine energije elektronan pri preletu elektrostatične potencialne razlike enega volta
 virus ošpic (virus morbilov)